Anda puede referirse a:
 Anda, apellido vasco.
 Anda, concejo español del municipio de Cuartango, Álava.
 Anda, municipio filipino de la provincia de Bohol..
 Anda de Pangasinán, municipio filipino de la provincia de  Pangasinán.
 Anda, nombre alternativo del género de plantas denominado Joannesia.
 Andas,  tablero que, sostenido por dos varas paralelas y horizontales, sirve para conducir efigies, personas o cosas.